Браво има више значења:

 Браво (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Браво (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Браво (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику